Semafor může být:

doprava
 světelné signalizační zařízení na pozemních komunikacích
 signály pro chodce
 signály pro tramvaje
 mechanické návěstidlo v silniční dopravě (historicky)
 některé druhy proměnných návěstidel v železniční dopravě, a to jak mechanických, tak světelných
 semafor (abeceda) – způsob dorozumívání na dálku pomocí poloh rukou, využívaný původně v námořní dopravě

jiné
 semafor (synchronizace) – synchronizační primitivum v programování.
 Semafor (divadlo) – pražské divadlo, v současnosti sídlící v Dejvicích
 Semafor (koalice) – neformální název německé vládní koalice
 Semafor (osobní jméno) – faktické použití jména není zřejmě doloženo, ale jako fiktivní jméno místního duchovního, napodobující zřejmě řecké jméno Christofor (Kryštof), je použito v české filmové komedii Tajemství hradu v Karpatech ve výroku proneseném ve fiktivním horalském nářečí o ohláškách zásnub či sňatku: „Už je otec Semafór shodil z kazatelny“.